Schirwindt steht für:

 deutscher Name der „verschwundenen Stadt“ in Ostpreußen, siehe Kutusowo
 deutscher Name des litauisch-russischen Grenzflusses Širvinta, eines Nebenflusses der Šešupė
 deutscher Name des litauischen Ortes  Širvintos

Personen:
 Alexander Anatoljewitsch Schirwindt (* 1934), russischer Schauspieler und Regisseur
 Maxim Lasarewitsch Schirwindt (1893–1936), sowjetischer Philosoph